Ганф — фамилия.

Известные носители:

 Ганф, Иоганн Фридрих (ум. 1777) — депутат от Пернова Лифляндской губернии в Комиссии для составления нового Уложения 1767 года.
 Ганф, Юлий Абрамович (1898—1973) — советский художник-график, карикатурист.

Примечания